PANA – Polska Agencja Nadzoru Audytowego

Miejscowości:
 Pana – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Christian
 Pana (ang. Pana Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Christian
 Pana – miasto w Gabonie